Gera kan avse:

Gera (släkt) – en medeltida svensk frälsesläkt
Gera (snickeri) – vinklad yta på trästycke, se gering

Geografi

Etiopien 

 Gera (distrikt), Oromia,

Indonesien 

 Desa Gera, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Italien 

 Gera Lario, kommun, Lombardiet, Provincia di Como,

Tyskland 

 Gera (stad) – en kreisfreie stad, Thüringen, 
 Gera (flod), vattendrag, Thüringen, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar